Филёр:

 Филёр — сыщик.
 Филёр (фильм) — фильм Романа Балаяна 1987 года.

Фамилия 
 Филер, Карл (Fiehler; 1895—1969) — партийный деятель НСДАП, рейхсляйтер, имперский руководитель Главного управления муниципальной политики НСДАП, обер-бургомистр Мюнхена, обергруппенфюрер СС.

См. также 
 Филлер